Золотой цыплёнок:

 «Золотой цыплёнок» — мультфильм студии «Киевнаучфильм».
 «Золотой цыплёнок» — пьеса В. Н. Орлова.
 «Золотой цыплёнок» — художественный фильм-сказка, экранизация пьесы В. Н. Орлова.